Peterek ist der Familienname folgender Personen:

Jan Peterek (* 1971), tschechischer Eishockeyspieler
Teodor Peterek (1910–1969), polnischer Fußballspieler